Forever More steht für: 

 Forevermore (Fernsehserie), eine philippinische Romantische Komödie-Fernsehserie
 Forevermore (Lied), eine Single der niederländischen Symphonic-Metal-Band Epica
 Forevermore (Album), ein Album der Band Whitesnake
 Forever More (Band), eine Progressive Rock Band aus den Vereinigten Staaten
 Forever More (Album), ein Album der Band Tesla